Ассоциация Лейбница (, полное название: ) — объединение немецких научно-исследовательских организаций. Ассоциация названа в честь немецкого математика и философа Готфрида Вильгельма Лейбница. 
По состоянию на 2018 год в Ассоциации Лейбница состоит 95 независимых научных учреждений, в которых работают около 20 000 человек, в том числе 10 000 исследователей. Институты финансируются в равных долях федеральным правительством и федеральными землями, годовой бюджет ассоциации составляет около 1,9 миллиарда евро.

Секции и институты Ассоциации Лейбница 
Члены Ассоциации Лейбница образуют пять профильных секций. Основными задачами секций являются сотрудничество и обмен научным опытом, а также содействие молодым исследователям.

Секция A − Гуманитарные и образовательные науки

Секция B − Экономические и социальные науки

Секция C − Науки о жизни

Секция D − Математика, естественные и инженерные науки

Секция E − Экологические науки

Президенты Ассоциации Лейбница 

 1995 – 1998 
 1998 – 2001 
 2001 – 2005 
 2005 – 2010 
 2010 – 2014 
 с 1 июля 2014

См. также 
 Общество Гельмгольца
 Общество Макса Планка
 Общество Фраунгофера

Ссылка 
 Официальная веб-страница Ассоциации Лейбница

Научные общества Германии
Готфрид Вильгельм Лейбниц
Организации, основанные в 1990 году